Fan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Qing-Hai Fan
 Tsang-How Fan
 Ximei Fan
 Xiao-Ling Fan